Duitsland:
Neumarkt in der Oberpfalz, een stadsdistrict in de deelstaat Beieren
Neumarkt-Sankt Veit, een gemeente in de deelstaat Beieren
 Neumarkt (Dresden), een plein in Dresden

Italië:
Neumarkt (Zuid-Tirol), een gemeente in de provincie Zuid-Tirol

Oostenrijk:
Neumarkt am Wallersee, een gemeente in de deelstaat Salzburg
Neumarkt an der Ybbs, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Neumarkt im Mühlkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Neumarkt im Hausruckkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Neumarkt in Steiermark, een gemeente in Stiermarken

Polen:
Środa Śląska (Duits: Neumarkt in Schlesien), een stad in het woiwodschap Neder-Silezië